Twin Oaks bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Twin Oaks (District of Columbia), ID-Nr. 86000153
 Twin Oaks (Georgia), ID-Nr. 80001117
 Twin Oaks (Maryland), ID-Nr. 86000670
 Twin Oaks (Ohio), ID-Nr. 75001438

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Twin Oaks (Delaware)
 Twin Oaks (Kalifornien)
 Twin Oaks (Kentucky)
 Twin Oaks (Louisiana)
 Twin Oaks (Missouri)
 Twin Oaks (North Carolina)
 Twin Oaks (Oklahoma)
 Twin Oaks (Pennsylvania)
 Twin Oaks (Tennessee)
 Twin Oaks Community, Ökodorf in Virginia